Schmitz er et tysk efternavn. Der er pr. 2020 60 danskere, der bærer dette efternavn.

 Ettore Schmitz
 Mary Katherine Schmitz
 Sascha Schmitz

Referencer 
 

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne